Ramon Fernandez (basketballer) (1953), een Filipijns basketballer;
 Ramon Fernandez (zakenman) (1878-1964), een Filipijns politicus;
 Ramon Fernandez (schrijver) (1894-1944), een Frans schrijver.
 Ramon Fernandez (acteur), Amerikaans acteur